Берёзовский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в центральной части Красноярского края России.

Административный центр — посёлок городского типа Берёзовка.

География 
Район пригородного типа примыкает непосредственно к Красноярску. Расположен на правобережье Енисея. Пересекается Транссибирской магистралью и Московским трактом. Все поселения связаны транспортным сообщением с райцентром и Красноярском. Природа района исключительно разнообразна и живописна. В юго-западной части в отрогах Восточного Саяна расположен всемирно известный заповедник «Столбы». В районе расположена самая высокая вершина в окрестностях Красноярска — Чёрная сопка. Один из самых интересных массовых туристических маршрутов края пролегает по реке Мане. Широкая лесостепная долина Енисея ниже г. Красноярска изобилует сосновыми лесами (Есауловский бор). С севера подступает южная часть Енисейского кряжа с мелколиственными светлохвойными и темнохвойными лесами.

Площадь района — 4595 км², значительная часть занята производными вторичными березово-осиновыми лесами. Район находится в зоне индустриально-экономического воздействия Красноярска, и большая часть его земель требует особой охраны.

Сопредельные территории:
 север: Сухобузимский район
 восток: Рыбинский район
 юго-восток: Уярский район
 юг: Манский район
 юго-запад: Балахтинский район
 запад: Емельяновский район и город Красноярск

История 
В 1924-1936 годах территория Берёзовки входила в Красноярский район Сибирского края.
В 1930 году район входил в Восточно-Сибирский край.
В 1934 году район вошёл в Красноярский край.
В 1936-1963 годах существовал Советский район с центром в Берёзовке.
Однако в 1963 году Советский район был присоединён к Емельяновскому. Современный Берёзовский район образован 26 апреля 1983 года выделением из Емельяновского района.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Берёзовка) проживают   % населения района.

Территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства район включает 6 административно-территориальных единиц: 1 посёлок городского типа и 5 сельсоветов.

В рамках муниципального устройства, в муниципальный район входят 6 муниципальных образований — 1 городское и 5 сельских поселений.:

Населённые пункты 
В Берёзовском районе 26 населённых пунктов

До 1994 года в состав района входили посёлки Додоново и Новый Путь (посёлок Новый Путь входил в состав Есаульского сельсовета), включённые в административно-территориальное подчинение администрации Железногорска Законом Красноярского края от 4 октября 1994 года № 3-51.

До 1999 года в состав района входил посёлок Манский, находившийся в подчинении рабочего посёлка Берёзовки, Законом Красноярского края от 22 января 1999 года № 5-274 он был передан в подчинение администрации Дивногорска.

Местное самоуправление 
Березовский районный Совет депутатов 
Дата формирования: 14.03.2010

Срок полномочий: 5 лет

Состоит из 21 депутата.

 Председатель
 Швецов Виктор Андреевич

 Глава района
 Швецов Виктор Андреевич

Экономика 
Основу экономики района составляет сельское хозяйство. Ведущими предприятиями районного агрокомплекса являются ОАО «Бархатовская птицефабрика» и СПК «Березовский», СПК «Зыковский», СПК «Есаульский», ГУП «Красноярское», ООО «Маганское». Кроме того, действуют около 200 фермерских хозяйств. К основным промышленным предприятиям района относятся ОАО "Ремзавод «Березовский», АО «Ермолаевская РЭБ», ООО «Березовская мебельная фабрика», , , ОАО «Бетон», ООО «Березовский хлебозавод», фабрика «Нильс», ДОК «Енисей» и другие.

В районе также имеется мощное станционное хозяйство по обслуживанию железной дороги. А полезные ископаемые — известняки, граниты, гравий, песок, щебень — сыграли важную роль при строительстве плотины Красноярской ГЭС. Сейчас их добычей занимается ОАО «Литос».

Значительная часть жителей работает на предприятиях Красноярска. С другой стороны, для жителей города Березовский район — территория массового дачного хозяйства.

СМИ 
 Газета «Пригород» — общественно-политическая газета Берёзовского района Красноярского края.

Примечания

Ссылки 
 Берёзовский район
 Краткая справка о муниципальном районе
 О Березовском районе